tusz (farba)
 kosmetyk do rzęs
 prysznic, natrysk
 tusz, rodzaj fanfary